Rebekah es un nombre propio femenino y hace referencia a varios artículos:

Personas
Rebekah Dawson, astrofísica estadounidense.
Rebekah Marine, modelo biónica.

Véase también
Rebeca

Nombres femeninos